HMS Garland ha sido el nombre que recibieron varios buques de la Royal Navy británica. El nombre data desde 1242, siendo el nombre más antiguo confirmado en la Royal Navy.

  (o Guardland) fue un galeón de 38/48 cañones, construido en 1590, y hundido en 1618.
  fue un buque de mediano tamaño botado en 1620, y capturado por Holanda en 1652.
  fue un navío de 30 cañones botado en 1654, originalmente llamado HMS Grantham, renombrado Garland en 1660, convertido en brulote en 1688, y transformado en fragata en 1689 y finalmente, vendido en 1698.
  fue una fragata de 44 cañones botada en 1703, y desguazada en 1709.
  fue una fragata de 32 cañones originalmente nombrada HMS Scarborough botada en 1696. Capturada por los franceses en 1710 en la costa de Guinea, y recapturada en 1712 y renombrada Garland que fue designado como brulote, fue vendido en 1744.
  fue una fragata de 24 cañones botada en 1748, usada como pontón a partir de 1768 y vendida en 1783.
 , originalmente, era una fragata francesa de 20 cañones llamada Guirlande, capturada en 1762 y vendida en 1783.
  fue una fragata de 28 cañones votada en 1779 con el nombre de HMS Sibyl, renombrada Garland en 1795, y hundida en 1798 en Madagascar.
  fue una goleta de seis cañones comprado en 1798, que desapareció de las listas de la Royal Navy en 1803.
 , originalmente, una fragata corsaria francesa de 22 cañones llamada Mars, capturada por el  en 1800 hundido en 1803 en las Indias occidentales.
  fue una fragata de 22 cañones botada en 1807, y vendida en 1817.
  fue un vapor de ruedas con casco de madera, botado en 1847 y vendido en 1855.
  fue un cañonero de hélice de clase Cheerful, botado en 1856 y desguazado en 1864.
  fue un destructor de Acasta botado en 1913 que participó en la batalla de Jutlandia. Vendido en 1921.
  fue un destructor de clase H botado en 1935. Vendido a la armada holandesa en 1947 y desguazado en 1964.

Bibliografía 

Nombres de buques británicos